Esiete (Αἰσυήταο) – un personaggio della mitologia greca, padre di Alcatoo, il celebre guerriero troiano
Esiete (Αἰσυήταο) – un personaggio della mitologia greca, secondo alcune fonti corrisponde al padre di Antenore
Esiete (Αἰσυήταο) – un personaggio della mitologia greca, un anziano signore di Atene la cui sua tomba era il luogo dove si nascondeva una spia dei troiani per ascoltare i discorsi degli achei